Subunitate reprezintă o subdiviziune a unei unități militare, economice sau administrative
 Subunitate (categorie militară)
 Subunitate de pompieri
 Subunitate administrativ-teritorială
 Subunitate economică